Plusieurs cathédrales d'Irlande ont été nommées cathédrale Saint-Colman en l'honneur de saint Colman :
 la cathédrale Saint-Colman de Cloyne ;
 la cathédrale Saint-Colman de Cobh.

Voir aussi 
 Liste de cathédrales

Colman
~